Кристи́на Леста́ндер (, урожд. Кристи́на Вирц, ; ) — швейцарская кёрлингистка.

В составе женской команды Швейцарии участвовала в демонстрационном турнире по кёрлингу на .

Достижения 
 : золото ().
 : бронза (, , ).
 : золото (1982, 1983, 1986, 1989, 1998).
 : золото (1984).
 : золото (), серебро ().
 : золото (2020, 2022).

 Почётный приз Всемирной федерации кёрлинга Frances Brodie Award: 1989.

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"| Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 1981—82 || Эрика Мюллер || Барбара Мейер || Nicole Oetliker || Кристина Вирц || ||  1982  (7 место)
|-
| 1982—83 || Эрика Мюллер || Барбара Мейер || Барбара Майер || Кристина Вирц || ||  1983  
|-
| 1983—84 || Эрика Мюллер || Барбара Мейер || Барбара Майер || Кристина Вирц || ||  
|-
| 1985—86 || Эрика Мюллер || Ирен Бюрги || Барбара Майер || Кристина Лестандер || ||  1986  (6 место)
|-
| 1987—88 || Кристина Лестандер || Барбара Майер || Кристина Гартенман || Катрин Петеранс || ||  (5 место)(7 место)
|-
| 1988—89 || Кристина Лестандер || Барбара Майер || Ингрид Тулин || Катрин Петеранс || ||   1989  (5 место)
|-
| 1990—91 || Кристина Лестандер || Кристин Криг || Nicole Oetliker || Кристина Гартенман || ||  
|-
| 1995—96 || Кристина Лестандер || Клаудия Берчи || Андреа Штёкли || Катрин Петеранс || Ютта Таннер<small>тренеры: Heinz Schmid,Эрика Мюллер ||  (7 место)
|-
| 1997—98 || Кристина Лестандер || Селина Брёлё || Мадлена Брёлё || Анник Луссер || Сандра Арнольдтренер: Heinz Sommerhalder ||  1998  (6 место)
|-
| 2012—13 || Эрика Мюллер || Barbara Gurini || Кристина Лестандер || Anna Müller || Barbara Sieberтренер: Michael Müller ||  (5 место)
|-
| 2016—17 || Мартина Бауман || Кристина Лестандер || Tanja Santschi || Mara Grassi || Rahel Haesler ||
|-
| 2016—17 || Кристина Лестандер || Anne Marie Müller || Monika Gafner || Daniela Gygax || Irene Beckтренер: Daniel Zimmermann ||  
|-
| 2018—19 || Мартина Бауман || Кристина Лестандер || Tanja Santschi || Mara Grassi || Rahel Haesler ||
|-
| 2019—20 || Martina Reuteler || Кристина Лестандер || Tanja Santschi || Rahel Haesler || ||
|-
| 2021—22 || Кристина Лестандер || Sandra Born || Silvia Gygax || Кристина Гартенман || Karin Durtschiтренер: Christian Bangerter (ЧМВ) ||  2022  
|-
|colspan=7|Кёрлинг среди смешанных команд
|-
| 1983—84 || Бит Стефан || Кристина Вирц || Симон Рот || Irène Bretscher || ||  1984 
|-
| 2018—19 || Kurt Stauffer || Кристина Лестандер || Marco Faoro || Sandra Stauffer || ||  (11 место)
|-
|colspan=7|Кёрлинг среди смешанных пар
|-
| 2016—17 || Кристина Лестандер || Konrad Schneider || || || || 
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года